Harry Johnston peut désigner :
 Harry Johnston (1858-1927), explorateur, militaire, botaniste, peintre, écrivain et administrateur colonial britannique
 Harry Johnston (1883-1943), homme politique canadien en Colombie-Britannique
 Harry Johnston (1902-1967), athlète britannique spécialiste du demi-fond
 Harry Johnston (1919-1973), footballeur et entraîneur anglais